Kurt Vonnegut – scrittore statunitense
 25399 Vonnegut – asteroide del sistema solare